Бурдей (бурдій) — землянка, найпростіше житло самітного козака на Запорожжі 15-17 ст..
 Бурдей (бордей) — дім розпусти.

 Бурдей — село в Україні, Чернівецькій області, Кіцманському районі.
 Бурдей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь.

Див. також 
 Бурдії — село в Україні у Тульчинському районі Вінницької області. 
 Бурдюг (значення)

Примітки